baszta – rodzaj formacji skalnej
 Baszta – skała w grupie Skał Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Baszta – rzeka na Białorusi
 Baszta – turnia w Wąwozie Kraków w Tatrach
 Baszta – szczyt w Paśmie Lubania w Gorcach
 Baszta – szczyt na Wyspie Króla Jerzego
 Zgrupowanie pułku Baszta – zgrupowanie Armii Krajowej
 Baszta – polski zespół muzyczny